Stachov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Stachov, Ortsteil von Blšany, Okres Louny
Stachov, Ansiedlung von Lipina, Okres Olomouc; siehe Stachov (Lipina)